Schnellbach steht für:

Ortsteile:
 Schnellbach (Beltheim), Ortsteil von Beltheim, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Schnellbach (Floh-Seligenthal), Ortsteil von Floh-Seligenthal, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Bystra (Zakopane), Stadtteil von Zakopane, Kreis Powiat Tatrzański, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

Fließgewässer:
 Schnellbach (Parthe), rechter Zufluss der Parthe, nahe Großbardau (Grimma), Landkreis Leipzig, Sachsen
 Schnellbach (Weilach), rechter Zufluss der Weilach, bei Weilach (Gachenbach), Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Bystra (Dunajec), Quellfluss der Zakopianka, auf dem Gemeindegebiet von Zakopane, Kreis Powiat Tatrzański, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

Personen:
 Peter Schnellbach (1865–1932), deutscher Volkswirt und badischer Heimatdichter
 Rudolf Schnellbach (1900–1980), deutscher Kunsthistoriker und Direktor des Badischen Landesmuseums

Siehe auch:
 Schnellbacher